Luis Villalba puede hacer referencia a:

Luis Villalba Fernández (1964), pintor español;
Luis Villalba Muñoz (1873-1921), religioso y compositor español.